Tomasz Zając (ur. 1971) – polski samorządowiec, były przewodniczący sejmiku lubelskiego, burmistrz Hrubieszowa
 Tomasz Zając (ur. 1995) – polski piłkarz